Пятьдесят шестой Конгресс США — заседание Конгресса США, действовавшее в Вашингтоне с 4 марта 1899 года по 4 марта 1901 года в период третьего и четвёртого года президентства Уильяма Мак-Кинли. Обе палаты, состоящие из Сената и Палаты представителей, имели республиканское большинство. Распределение мест в Палате представителей было основано на одиннадцатой переписи населения Соединённых Штатов в 1890 году.

Важные события 
  — начало Филиппино-американской войны;
  — смерть вице-президента Гаррета Хобарта;
  — отказ Бригаму Робертсу в месте в Палате представителей из-за его многожёнства;
  — Великобритания и США подписали договор о строительстве Центральноамериканского судоходного канала через Никарагуа;
  — США, Германия и Великобритания ратифицировали Трёхстороннюю конвенцию о секционировании Самоа;
  — организация территории Гавайи;
  — Президентские выборы 1900 года, действующий президент США Уильям Мак-Кинли был переизбран на второй срок

Ключевые законы 
 Закон о золотом стандарте (1900);
 Закон о форейкерах (1900)

Состав

Сенат 
Перед именами в списке ниже указаны номера классов Сената, которые указывают цикл их избрания. Первый означал, что их срок полномочий начался с этого Конгресса, что потребовало переизбрания в 1904 году; второй класс означал, что срок их полномочий закончился на этом Конгрессе, что потребовало переизбрания в 1900 году; третий класс означал, что их срок полномочий начался на последнем Конгрессе, и потребовалось переизбрание в 1902 году.

Алабама 
 2. Джон Тайлер Морган (Д)
 3. Эдмунд Петтус (Д)

Арканзас 
 2. Джеймс Хендерсон Берри (Д)
 3. Джеймс Кимбро Джонс (Д)

Калифорния 
 1. Томас Бард (Р)
 3. Джордж Клемент Перкинс (Р)

Колорадо 
 2. Эдвард Уолкотт (Р)
 3. Генри Теллер (СР)

Коннектикут 
 1. Джозеф Розуэлл Хоули (Р)
 3. Орвилл Платт (Р)

Делавэр 
 2. Ричард Кенни (Д)

Флорида 
 1. Сэмюэл Паско (Д) → Джеймс Талиаферро (Д)
 3. Стивен Мэллори II (Д)

Джорджия 
 2. Огастес Октавиус Бэкон (Д)
 3. Александр Клэй (Д)

Айдахо 
 2. Джордж Шуп (Н)
 3. Генри Хайтфельд (Р)

Иллинойс 
 2. Шелби Мур Каллом (Р)
 3. Уильям Эрнест Мейсон (Р)

Индиана 
 1. Алберт Беверидж (Р)
 3. Чарлз Фэрбенкс (Р)

Айова 
 2. Джон Генри Гир (Р) → Джонатан Долливер (Р)
 3. Уильям Эллисон (Р)

Канзас 
 2. Люсьен Бейкер (Р)
 3. Уильям Александр Харрис (Н)

Кентукки 
 2. Уильям Линдси (Д)
 3. Уильям Дебо (Р)

Луизиана 
 2. Донельсон Каффери (Д)
 3. Сэмюэл Дуглас Макинери (Д)

Мэн 
 1. Юджин Хейл (Р)
 2. Уильям Пирс Фрай (Р)

Мэриленд 
 1. Луис Маккомас (Р)
 3. Джордж Веллингтон (Р)

Массачусетс 
 1. Генри Лодж (Р)
 2. Джордж Хоар (Р)

Мичиган 
 1. Юлий Берроуз (Р)
 2. Джеймс Макмиллан (Р)

Миннесота 
 1. Кушман Дэвис (Р) → Чарльз Таун (Д) → Мозес Клэпп (Р)
 2. Кнут Нельсон (Д)

Миссисипи 
 1. Эрнандо Мани (Д)
 2. Уильям Салливан (Д)

Миссури 
 1. Фрэнсис Кокрелл (Д)
 3. Джордж Грэм Вест (Д)

Монтана 
 1. Уильям Эндрюс Кларк (Д)
 2. Томас Генри Картер (Р)

Небраска 
 1. Монро Хейворд (Р) → Уильям Винсент Аллен (Н)
 2. Джон Меллен Терстон (Р)

Невада 
 1. Уильям Моррис Стюарт (С)
 3. Джон Персиваль Джонс (С)

Нью-Гэмпшир 
 2. Уильям Чендлер (Р)
 3. Джейкоб Галлингер (Р)

Нью-Джерси 
 1. Джон Кин (Р)
 2. Уильям Сьюэлл (Р)

Нью-Йорк 
 1. Чонси Депью (Р)
 3. Томас Платт (Р)

Северная Каролина 
 2. Мэрион Батлер (Н)
 3. Джетер Причард (Р)

Северная Дакота 
 1. Портер Маккамбер (Р)
 3. Генри Хансбро (Р)

Огайо 
 1. Марк Ханна (Р)
 3. Джозеф Бенсон Форакер (Р)

Орегон 
 2. Джордж Уиклифф Макбрайд (Р)
 3. Джозеф Саймон (Р)

Пенсильвания 
 1. Мэттью Куэй (Р)
 3. Бойс Пенроуз (Р)

Род-Айленд 
 1. Нельсон Олдрич (Р)
 2. Джордж Ветмор (Р)

Южная Каролина 
 2. Бенджамин Тиллман (Д)
 3. Джон Маклорин (Д)

Южная Дакота 
 2. Ричард Петтигрю (СР)
 3. Джеймс Кайл (Н)

Теннесси 
 1. Уильям Бримейдж Бейт (Д)
 2. Томас Тёрли (Д)

Техас 
 1. Чарльз Калберсон (Д)
 2. Хорас Чилтон (Д)

Юта 
 1. Томас Кернс (Р)
 3. Джозеф Роулинз (Д)

Вермонт 
 1. Редфилд Проктор (Р)
 3. Джонатан Росс (Р) → Уильям Диллингем (Р)

Виргиния 
 1. Джон Дэниел (Д)
 2. Томас Стейплс Мартин (Д)

Вашингтон 
 1. Эддисон Фостер (Р)
 3. Джордж Тёрнер (СР)

Западная Виргиния 
 1. Нейтан Скотт (Р)
 2. Стивен Бентон Элкинс (Р)

Висконсин 
 1. Джозеф Куорлз (Р)
 3. Джон Снупер (Р)

Вайоминг 
 1. Кларенс Кларк (Р)
 2. Фрэнсис Уоррен (Р)

Палата представителей

Литература

Ссылки 
 House Document No. 108—222, Biographical Directory of the United States Congress 1774—2005
 U.S. House of Representatives: Congressional History
 Official Congressional Directory for the 56th Congress, 1st Session 
 Official Congressional Directory for the 56th Congress, 2nd Session

56
Президентство Уильяма Мак-Кинли